Pilarski, Pilarska – polskie nazwisko, w Polsce nosi je ponad 8,5 tys. osób.

Osoby noszące to nazwisko:
 Bohdan Pilarski (ur. 24 września 1931 w Brzozowcu) – polski polityk, muzykolog, rolnik, poseł na Sejm X i I kadencji.
 Czesława Pilarska (ur. 2 grudnia 1966) – polska szachistka i ekonomistka.
 Józef Pilarski (ur. 28 lutego 1893 w Łodzi, zm. 9 lipca 1972 w Łodzi) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny.
Marcin Pilarski (ur. 15 września 1982) – polski judoka
 Tomasz Pilarski, ps. "Janson", "Jan Rylski", "Kompardt" i inne (ur. 6 lipca 1902 w Leśnicy, zm. 3 lutego 1977 w Warszawie) – jeden z głównych animatorów anarchizmu w Polsce w okresie przedwojennym.
 Wojciech Pilarski (ur. 15 kwietnia 1921 w Łodzi, zm. 20 czerwca 1988 w Łodzi) – aktor teatralny i filmowy.

Przypisy 

Polskie nazwiska